Же́ртвоприноше́ние может означать:

 Жертвоприношение — принесение в дар сверхъестественным сущностям предметов, обладающих реальной или символической ценностью.
 Жертвоприношение — фильм Андрея Тарковского.
 Жертвоприношение — телефильм Марка Л. Лестера.
 Жертвоприношение — фильм Чэнь Кайгэ.

См. также 
 Курбан — жертвоприношение в исламе
 Жертвоприношения в иудаизме
 Sacrifice